LLM steht als Abkürzung für:

 Laserlichtmodul, eine Zielhilfe für Handwaffen, siehe LLM01
 Long Lama, Flughafen in Malaysia (IATA-Code)
 Yamal Airlines, russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

LL.M. steht für:
 Legum Magister, siehe Master of Laws

Abkürzung